Белуджиста́н:
 Белуджистан — историческая область.
 Белуджистан — провинция в Пакистане.
 Белуджистан — провинция Британской Индии, существовавшая в северной части современного Белуджистана.
 Систан и Белуджистан — остан Ирана.